

Patronymie 

 Esther Garrel (née en 1991), actrice française, fils de Philippe Garrel et de Brigitte Sy et sœur de Louis Garrel.
 Louis Garrel (né en 1983), acteur français, fils de Philippe Garrel et de Brigitte Sy et frère de Esther Garrel.
 Maurice Garrel (1923-2011), acteur français.
 Philippe Garrel (né en 1948), réalisateur et acteur français, fils de Maurice Garrel.

Toponymie 

 Garrel est une ville allemande située en Basse-Saxe, dans l'arrondissement de Cloppenburg.

Voir aussi 
 

Patronyme français